Кипфенберг () — многозначный немецкий топоним

 Кипфенберг — коммуна в Баварии, Германия.
 Кипфенберг — средневековый замок в районе Айхштетт, в земле Бавария, Германия.